

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Iconium est une cité antique située dans l'actuelle Konya, en Turquie.

Anthroponyme 
 Amphiloque d'Iconium est un évêque d'Iconium en Cappadoce au .
 Conon d'Iconium († 275) est un martyr à Iconium en Asie mineure, fêté le 29 mai.
 Thècle d'Iconium, ou sainte Thècle, est une sainte des premiers temps de l'Église, célébrée par les catholiques et les orthodoxes le 24 septembre.

Toponyme 

 Iconium, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Saint Clair (Missouri) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Cannon dans le Tennessee.